

Persone 
 Asahina Yoshihide – guerriera giapponese
 Ashikaga Yoshihide – militare giapponese
 Otomo Yoshihide – compositore giapponese

Altro 
 Yoshihide – nome di persona maschile giapponese
 7408 Yoshihide – asteroide della fascia principale